Amstel har flere betydninger alle relateret til Holland.

 Amstel (øl) – et hollandsk ølmærke
 Amstel (flod) – en flod der bl.a. løber gennem Amsterdam
 Amsterdam Amstel – et stoppested for tog og metro i Amsterdam
 Van Amstel – en adelig familie der regerede over Amstelland (området omkring floden Amstel)